Prva hrvatska odbojkaška liga za sezonu 1999./2000. je predstavljala deveto izdanje najvišeg ranga odbojkaškog prvenstva Hrvatske za žene. 
Sudjelovalo je deset klubova, a prvak je drugi put zaredom bila ekipa Rijeka - Kvarner osiguranje.

Konačni poredak

Poveznice 
 2. HOL za žene 1999./2000.

Izvori 
 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2000/2001, Zagreb, 2001.
  

 

1999-00